Kaplina ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Wladimirowna Kaplina (* 1993), russische Sportkletterin
 Polina Andrejewna Kaplina (* 1999), russische Handballspielerin